Brondong (Brondong), een plaats in Indonesië
Brondong (Bruno), een plaats in Indonesië
Brondong (Pasekan), een plaats in Indonesië